El Pla de la Creu, és una plana de muntanya compartida pels termes municipals de Castell de Mur, a l'antic terme de Mur, i Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà. Es troba entre els pobles de Santa Llúcia de Mur i Estorm.

És situat a la carena que separa els dos municipis des del Cinglo de Censada, al nord-oest, cap al sud-est. Al nord-est d'Estorm, al sud-est de Vilamolera i Sant Salvador de la Serra, i a l'oest de Santa Llúcia de Mur, es troba al voltant dels 980 metres d'altitud.

Referències

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Creu
Creu
Creu